Alcover bezeichnet:
 Alcover, eine katalanische Gemeinde in der Provinz Tarragona

Alcover ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Maria Alcover (1862–1932), spanischer Kleriker, Schriftsteller, Romanist, Katalanist, Ethnologe, Sprachwissenschaftler und Lexikograf
 Jaume Vidal i Alcover (1923–1991), spanischer Schriftsteller
 Joan Alcover i Maspons (1854–1926), mallorquinischer Dichter, Essayist und Politiker
Josep Antoni Alcover (* 1954), spanischer Zoologe und Paläontologe
 Regina Alcóver (* 1948), peruanische Schauspielerin